La rue de la Contrescarpe est le nom de plusieurs anciennes voies parisiennes, situées à l’origine en contrebas d'une contrescarpe, ce qui explique qu'elles se situent toujours le long d'un mur d'enceinte. Pour les distinguer, ces rues étaient régulièrement désignées par un nom plus complet, faisant référence à la porte près de laquelle elles se situaient.

On distingue dans l'histoire des rues parisienne trois rues : de la Contrescarpe-Saint-Marcel, de la Contrescarpe-Saint-Antoine, et de la Contrescarpe-Saint-André:

Contrescarpe-Saint-Marcel 
La rue de la Contrescarpe-Saint-Marcel, antérieurement nommée rue de la Contrescarpe Sainte-Geneviève, correspondant à l'actuelle rue Blainville, et à la partie haute de la rue du Cardinal Lemoine, dans l'actuel  arrondissement de Paris. La place de la Contrescarpe, que traversait l'ancienne rue, garde le souvenir du nom. Elle doit son nom à sa position, sur les fossés de l'estrapade, avant qu'ils ne soient comblés, à proximité de la porte Saint-Marcel, ce qui la situait à l'extérieur des remparts.

Elle existait déjà en 1650. Catherine Théot mystique et visionnaire de la fin du , y habitait.

Contrescarpe-Saint-Antoine 
La rue de la Contrescarpe-Saint-Antoine, également nommée, dans des temps encore plus anciens, rue de la Contrescarpe ou chemin de la Contrescarpe. Elle débouchait sur la porte Saint-Antoine. Elle se trouve dans l'actuel  arrondissement de Paris. Cette rue a ensuite été nommée boulevard de la Contrescarpe, puis boulevard de la Bastille à partir de 1898.  Cette rue commençait à l'actuel quai de la Rapée. La station de métro Quai de la Rapée s'est au départ appelée Station Contrescarpe.

Contrescarpe-Saint-André 

La rue Contrescarpe, également nommée rue de la Contrescarpe-Saint-André, est devenue la rue Mazet en 1867, puis la rue André-Mazet en 1994. Elle se situe dans l'actuel  arrondissement de Paris. Cette rue s'est également appelée rue de la Basoche et c'est sous ce nom qu'elle apparaît dans le procès-verbal de 1636.  et plus anciennement ruelle des Murs. On trouve également le nom de rue de la Contrescarpe-Dauphine, en référence à la rue Dauphine sur laquelle elle débouche. Cette rue doit son nom de contrescarpe à sa situation, le long des murs de l’enceinte de Philippe-Auguste.

Références 

Rue dans le 5e arrondissement de Paris
Rue dans le 6e arrondissement de Paris
Rue dans le 12e arrondissement de Paris